Plaats in Indonesië
 Sembawa (Kalibening), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sembawa (Jalaksana), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java